

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Judaszówka – część wsi Węglówka w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Wiśniowa
 Judaszówka – część wsi Budzów w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Budzów
 Judaszówka –  osada w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Maków Podhalański
 Judaszówka – część wsi Kojszówka w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Maków Podhalański
 Judaszówka – część wsi Jelna w woj. podkarpackim, w pow. leżajskim, w gminie Nowa Sarzyna